Futbol Club Santa Coloma er en fodboldklub hjemmehørende i den andorranske landsby Santa Coloma. Hjemmekampene spilles på Staio de Estadi Comunal d'Aixovall, hvor også de fleste landskampe spilles, da det er landets største med plads til 1.800 tilskuere.

I kvalifikationen til UEFA cuppen i 2003-04 mødte de Esbjerg fB og tabte sammenlagt 1-9. Målscoren på hjemmebane var argentineren Hernan Walker.

Titler 
 Andorranske mesterskaber (13): 2001, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19
 Andorranske pokalturnering (8): 1991, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2009

Fodboldklubber i Andorra
Etableret i 1986